Nejo, ville de l'ouest de l’Éthiopie ;
 Nejo, district éthiopien (woreda) dont cette ville est le chef-lieu ;
 la circonscription de Nejo, circonscription législative éthiopienne ;
 , montagne en Nouvelle-Calédonie.

 John Gitlis, plus connu sous le nom de Nejo en tant que batteur du groupe Enhancer.